Екатери́на Ви́кторовна Пушкаш (род. 27 мая 1992 года, Нижний Новгород, Россия) — российская фигуристка, выступающая в танцах на льду. Бывшая партнёрша австралийского фигуриста Джонатана Гурейро. По состоянию на июнь 2011 года занимали 15-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Ранее, выступая в дуэте с двоюродным братом, Дмитрием Киселёвым, была серебряным призёром первенства России среди юниоров и участницей финала юниорского Гран-при.

Карьера 

Начала заниматься фигурным катанием в 5 лет в Нижнем Новгороде. В 2000 году тренер Людмила Баранова поставила её в пару с двоюродным братом Дмитрием Киселёвым. В 2002 году, выступая на турнире «Кумпарсита» в Самаре, они были замечены тренером Ларисой Филиной, которая пригласила их к себе в Москву. В 2003 году у них случился конфликт с наставником и они ушли работать к  Александру Свинину и Ирине Жук.

В сезоне 2008—2009, заняли второе место на этапе юниорского Гран-при в Белоруссии и четвёртое в Великобритании, отобравшись, таким образом, в финал, где стали пятыми. На чемпионате России среди юниоров они были вторыми, проиграв Екатерине Рязановой и Джонатану Гурейро. На чемпионате мира среди юниоров были третьими после обязательного танца, но в итоге заняли лишь 6-е место.

По окончании сезона Екатерина сменила партнёра и встала в пару с Джонатаном Гурейро. В паре с Гурейро Екатерина стала бронзовым призёром российского юниорского первенства, пропустив вперед Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, а также Ксению Монько и Кирилла Халявина. На чемпионате мира среди юниоров, проходившем в Гааге, пара стала только шестой. Весной 2010 года, по окончании сезона, пара приняла решение уйти от тренеров Александра Свинина и Ирины Жук. С мая 2010 до окончания сезона 2011/12 Екатерина и Джонатан тренировались в США у Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. Весной 2012 года пара перешла к Николаю Морозову. Начало олимпийского сезона незаладилось, пара неуверенно выступила даже на второстепенном турнире Мемориале Ондрея Непелы.

Программы 

(с Д.Гурейро)

(с Д.Киселевым)

Спортивные достижения 
(с Д.Гурейро)

(с Д.Киселёвым)

Примечания

Ссылки 

 
 

Родившиеся в Нижнем Новгороде
Фигуристы России